Tintner ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Tintner (1885–1957), österreichischer Grafiker, Kinderbuchillustrator und Comiczeichner
 Georg Tintner (1917–1999), österreichischer, seit 1946 neuseeländischer Dirigent jüdischer Abstammung
 Gerhard Tintner (1907–1983), österreichischer Nationalökonom
 Hans Tintner (1894–1942), österreichischer Schauspieler, Filmregisseur, Filmproduzent und Filmverleiher